Almoraima – studyjny album w wykonaniu andaluzyjskiego gitarzysty i kompozytora Paco de Lucía.

Lista utworów 
Wszystkie ścieżki autorstwa Paco de Lucía

Muzycy 
 Paco de Lucía – gitara flamenco
 Ramón de Algeciras – gitara flamenco
 Alvaro Yebenes – gitara basowa
 Jose Torregrosa – aranżacje i kierownictwo muzyczne
 Pedro Ruy-Blas – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Paco de Lucii